Sanvittoresi – abitanti di San Vittore (Cesena)
Sanvittoresi – abitanti di San Vittore Olona
Sanvittoresi – abitanti di San Vittore del Lazio